La Coupe de Suisse féminine de football est une compétition de football féminin créée en 1975. Le club le plus souvent vainqueur est le FC Bern avec 15 victoires.

Histoire

Organisation 
La Coupe de Suisse de football féminin débute en août et se dispute sur six tours, finale comprise. Les clubs de LNA, LNB et  ligue sont inscrits d'office, alors que ceux des ligues inférieures se qualifient via leurs associations régionales et leurs modalités respectives.

Palmarès

Bilan par clubs 
 15 victoires : BSC Young Boys (FC Berne)
 15 victoires : FC Zurich (SV Seebach)
 5 victoires : FC Lucerne (Sursee et SC LUwin.ch)
 3 victoires : Grasshopper Club Zurich (DFC Schwerzenbach)
 2 victoires : DFC Sion, FC Yverdon Féminin 
 1 victoire : DFC Spreitenbach, Rot-Schwarz Thoune, FC Bâle, FC Neunkirch,

Notes et références

Notes

Références 

Compétition de football en Suisse
Suisse